Beamish – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Durham
 Beamish (piwo) – irlandzka marka piwa typu stout
 Beamish and Crawford
 Harold Beamish – nowozelandzki as lotnictwa